Серге́й Карпе́нко:
 Карпенко, Сергей Васильевич (род. 1981) — украинский футболист, тренер.
 Карпенко, Сергей Владимирович (род. 1955) — российский историк.
 Карпенко, Сергей Гордеевич (1895—1959) — украинский советский актёр.
 Карпенко, Сергей Юрьевич (род. 1961) — советский и российский звукорежиссёр.